Lijst van gemeentelijke monumenten in Tienhoven (Stichtse Vecht)
 Lijst van gemeentelijke monumenten in Tienhoven (Zederik)